Флаг муниципального образования «Комсомо́льский муниципальный район» Ивановской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Ныне действующий флаг утверждён 25 октября 2007 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3812.

Описание 
Первый флаг Комсомольского района был утверждён 30 ноября 2006 года решением Комсомольского районного Совета депутатов № 120, описание флага гласило:

Прямоугольное рассечённое сине-бело-синее (лазорево-серебряно-лазоревое, голубо-серебряно-голубое) полотнище. В первой, синей части (лазоревой, голубой) — жёлтый (золотой) колос; во второй, белой части — красная (червлёная) громовая стрела (без наконечников), ударяющая в правый верхний и левый нижний углы части; в третьей, синей (лазоревой, голубой) части — жёлтый (золотой) колос над узкой волнистой бело-черно-жёлтой (серебряно-чёрно-золотой) полосой по нижнему краю полотнища. Отношение ширины флага к его длине 2:3.

25 октября 2007 года, решением Решение Комсомольского районного Совета № 218, были изменены рисунок и описание флага:

Прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из трёх вертикальных полос: синего, белого и синего цвета, соотносящихся как 2:1:2. На белой полосе — однократно изломанная молния красного цвета, бьющая из верхнего угла полосы от древка в нижний у древка и касающаяся углами изломов сторон полосы; внизу синих полос — волнистая горизонтальная полоса чёрного цвета шириной 1/4 ширины полотнища, окантованная поверху белым цветом и украшенная многочисленными трещинами (подобием переплетённых травяных корней) белого цвета; в центре синей части каждой вертикальной полосы — расположенный вертикально пшеничный колос жёлтого цвета.

Обоснование символики 
Комсомольский муниципальный район назван по имени районного центра города Комсомольска. Возник город, как посёлок, в 1931 году в связи со строительством Ивановской ГРЭС, работающей на торфе, который добывался в окрестностях города.

Флаг Комсомольского муниципального района, разработанный на основе герба, языком аллегорий и геральдических символов отражает основной профиль занятий местного населения, историю и природные особенности окрестностей города и района.

На флаге гармонично отражён основной профиль занятий населения, который связан с электростанцией (ныне завершается её реконструкция). Электростанция символически изображена в виде молнии. Молния — символ энергетики.

Река Ухтохма показана серебряным столбом.

Сельское хозяйство района символизируют золотые колосья.

Чёрным цветом отображается богатство залежей торфа.

Голубой цвет (лазурь) — символ чистоты неба, красоты и добродетели.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, мудрости, благородства, мира.

Жёлтый цвет (золото) — символ уважения, стабильности, благополучия.

Красный цвет — символ мужества, самоотверженности, геройства, справедливости и жизни. Чёрный цвет в геральдике символизирует благоразумие, мудрость, скромность. Честность и вечность бытия.

Примечания 

Флаги с изображением молнии
Флаги с изображением пшеничного колоса